Сборная Сан-Марино по шахматам представляет Сан-Марино на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Сан-Марино. Наивысший рейтинг сборной — 2201 (1988).

Шахматная олимпиада

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 

Чаще других за сборную на шахматных олимпиадах выступал Эзио Риги. (14 раз)

Примечания

Ссылки 

Ш
С
Шахматы в Сан-Марино